У́лица Акаде́мика Ано́хина (название с 1980 года) — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Тропарёво-Никулино. Расположена между улицей Покрышкина и Ленинским проспектом, параллельно проспекту Вернадского и Рузской улице. Пересекает Тропарёвскую улицу.

Изначально по проекту улица должна была идти от перекрестка с улицей Коштоянца по старой трассе Боровского шоссе до перекрестка с проектируемым проездом № 292, затем должна была поворачивать на юг в створ начала нынешней трассы улицы. Однако из-за строительства гостиницы Академии Народного Хозяйства проезжая часть улицы на данном отрезке не была устроена. Поэтому нумерация домов по улице выглядит запутанно. Нечётные дома начинаются от улицы Покрышкина, а чётные — от улицы Коштоянца. Дома № 2—12 расположены на отрезке бывшего Боровского шоссе.

Альтернативная версия: согласно Решению Исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов от 13 августа 1980 года № 2471 имя советского физиолога академика Петра Кузьмича Анохина (1898—1974) присвоено «проектируемому проезду № 4858 на участке от улицы Лобачевского до Ленинского проспекта».

Происхождение названия 
Названа 13 августа 1980 года в честь академика, нейрофизиолога П. К. Анохина.

Мемориальная доска не сохранилась.

История 

Застройка улицы началась в 1981 году на территории села Тропарёво и деревни Никулино. На чётной стороне улицы были построены жилые дома, расположенные пятью кругами (№ 6, 12, 26, 30, 38) в память о Московской олимпиаде-80 и её и её символе — пяти скрещенных кольцах. Первоначально улица проходила между улицами Покрышкина и Тропарёвской. В 1986 году продлена до Ленинского проспекта. C 1997 года ведётся застройка чётной стороны улицы за рекой Очаковкой (дома № 48—64). В 2000—2002 годах застроена нечётная сторона улицы (дома № 5—13). В 2001—2003 годах на месте снесённого военного городка Никулино на Боровском шоссе построен жилой район, дома которого получили номера 2 и 4 (с корпусами) по улице Академика Анохина. В конце улицы находится вход в Тропарёвский парк.

Альтернативная версия: согласно Решению Исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов от 13 августа 1980 года № 2471 улица должна была проходить от улицы Лобачевского до Ленинского проспекта.

В современных документах линейный транспортный объект, расположенный между улицей Коштоянца и улицей Покрышкина, указан как проектируемый проезд № 6586.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:
 № 2, корпус 5 — Школа № 1308 (с 2014 года — школа № 1329) с углубленным изучением английского и немецкого языков
 № 4, корп. 1, 2, во дворе — модель Спасской башни Московского Кремля
 № 4, корпус 5 — Школа Здоровья № 1317, Центр образования с углубленным изучением английского языка и информатики
 № 12, корпус 5 — Детский сад № 1428
 № 22 — жилой дом. Здесь жил советский военный деятель, профессор Академии Генерального штаба РФ, контр-адмирал Н. Н. Харламов, сын адмирала Н. М. Харламова.
 № 24 — ЗАО «Тропарёво-Никулино», инженерная служба, паспортный стол
 № 28, корпус 1 — Детский Дом № 11 специальный (коррекционный) для умственно отсталых детей
 № 28, корпус 2 — Детский сад № 1412
 № 32 — Школа № 14 (от первого до четвертого класса)
 № 36 — Школа № 14 (от пятого до одиннадцатого класса)
 № 40, корпус 1 — Детский сад № 1367
 № 46, корпус 3 — Мировой судья судебного участка № 189 района Тропарёво-Никулино
 № 48 — Школа № 1307 с углубленным изучением английского языка и информатики
 № 52 — Детский сад № 2438

Транспорт 
 В 500 метрах от начала улицы находится станция метро «Юго-Западная»
 На улице расположены остановки: Тропарёво; Улица Академика Анохина, дом 56; Школа 1307 (по нечётной стороне); Детский сад; Улица Академика Анохина; Улица Академика Анохина, дом 26; Улица Академика Анохина (по нечётной стороне); Улица Академика Анохина, дом 8; Улица Академика Анохина, дом 2 (по чётной стороне)
 В конце улицы (около станции метро «Тропарёво») находится автобусная станция «Тропарёво» филиала «Юго-Западный» ГУП «Мосгортранс»
 В конце улицы (около конечной остановки «Тропарёво») в 250 метрах находится станция метро «Тропарёво»
 По улице проходят автобусы:
 С17 (от Никулинского проезда до улицы Покрышкина и обратно)
 227, 667 (от улицы Коштоянца до Никулинского проезда)
 329, 374 (от местного безымянного проезда в микрорайоне Тропарёво-Никулино до улицы Покрышкина)
 250 (от Тропарёвской улицы до улицы Покрышкина)
 667 (от Тропарёвской улицы до улицы Покрышкина и обратно)
 485, 785, 785к (от улицы Покрышкина до конечной остановки «Тропарёво» и обратно)
 196, 196к, 520, 630, 950 (от Тропарёвской улицы до конечной остановки «Тропарёво» и обратно)

Примечания

Литература 
 Имена московских улиц: Топонимический словарь. — М.: ОГИ, 2007. ISBN 5-94282-432-0

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Академика Анохина
 Улица Академика Анохина на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей
Анохин